Lo Pòrt d'Arle (en francès Port-Saint-Louis-du-Rhône) és un municipi francès, situat al departament de les Boques del Roine i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava. L'any 1999 tenia 8.121 habitants.

Administració

Demografia

Referències 

Municipis de les Boques del Roine